Mamoun steht für:

 eine westafrikanische Ethnie in Kamerun, siehe Bamun
 Mamoun (Stadt), Zentralafrikanische Republik
 Mamoun-See, Zentralafrikanische Republik
 Mohamed Mamoun (* 1981), ägyptischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Maamoun
 Ma'mun